Сезон 1998/99 стал для «Боруссии» 23-м в чемпионате Германии и 89-м со дня основания клуба. После провала в прошлом сезоне главный тренер Невио Скала ушел в отставку. На его место был назначен Михаэль Скиббе, тренировавший до этого дубль. При нем команда зацепилась за зону еврокубков, однако долгое время выше пятого места подняться не могла. Лишь за счёт побед и осечек конкурентов в двух последних турах «Боруссия» заняла четвёртую позицию и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как обладатель кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1998/1999